— японская теннисистка; победительница 17 турниров ITF (три — в одиночном разряде).

Биография 
Отец Кадир Ваиб — француз, мать — Санаэ Сэма — японка. Есть младшая сестра Эрика, которая также профессионально играет в теннис. Пришла в этот вид спорта в 7 лет. Любимое покрытие — хард.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (16)

Победы (3)

Поражения (13)

Финалы турниров ITF в парном разряде (27)

Победы (14)

Поражения (13)

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Японии